TTX bezeichnet:

 Tetrodotoxin, ein Nervengift
 TTX Company, ein amerikanisches Eisenbahnunternehmen
 Trenitalia Tper, eine italienische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung